Resultats del Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1 de la temporada 1981, disputat al circuit de Zandvoort, el 30 d'agost del 1981.

Resultats

Altres 
 Pole: Alain Prost 1' 18. 176

 Volta ràpida: Alan Jones 1' 21. 83 (a la volta 15)

Referències 

 

Holanda
1981